Studzianna peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Studzianna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Studzianna, un village de la voïvodie de Łódź.